Вилкокс има више значења:
 Округ Вилкокс (Џорџија)
 Округ Вилкокс (Алабама)
 Вилкокс (Пенсилванија)
 Вилкокс (Аризона)
 Вилкокс (Небраска)